Janežič est un patronyme slovène pouvant désigner:

Patronyme
 (1828-1869), linguite et philologue slovène
Luka Janežič (né en 1995), athlète slovène en 400 mètres
, directeur de théâtre slovène

Homonymie de patronyme
Patronyme slovène